Большой Всероссийский приз Дерби для скаковых лошадей проводится на Центральном Московском ипподроме с 1886 года для лошадей трёх лет чистокровной верховой породы; дистанция скачки: в период с 1886 по 1889 г. (вкл.) — 2417 м, с 1900 по 1925 г. (вкл.) — 2440 м, с 1926 г. по настоящее время — 2400 м.

С 1924 по 1991 год разыгрывался Большой Всесоюзный приз (Дерби). В 1924 году приз был разыгран на ипподроме Хреновского конного завода. С 1992 по 2000 год приз разыгрывался на Пятигорском ипподроме. Для прочих скаковых пород лошадей (например, арабской, ахалтекинской) в России также проводятся Большие всероссийские призы, в которых принимают участие трёхлетние лошади, а дистанция составляет, как правило, 2400 или 2000 метров.

Для рысистых лошадей Большой Всероссийский приз Дерби разыгрывается с 1899 года для четырёхлетних рысаков всех пород, рождённых на территории России, на дистанции 1600 м. В 1956 году дистанция составляла 2400 м. Большой Всероссийский приз для рысаков разыгрывается на Центральном Московском ипподроме.

Скаковое Дерби 
Большой Всероссийский приз является центральной скачкой сезона и имеет, как правило, наибольший, по сравнению с другими стартами, призовой фонд. Значимость победы на этих соревнованиях также очень высока. Большинство победителей Дерби, как правило, оправдывают свой класс, побеждая и в состязаниях на другие призы, а затем становятся отличными производителями.

Победители скакового дерби

Рысистое Дерби 
Также Большой Всероссийский приз Дерби разыгрывается для лучших четырёхлетних рысаков, рождённых на территории РФ. Этот приз разыгрывается с 1899 года, условия розыгрыша приза неоднократно менялись. До революции эта награда называлась «Призом Барса» в честь жеребца Барса I, родоначальника орловской рысистой породы. Первые несколько раз участниками состязаний становились только орловские рысаки. Затем на открытых состязаниях более резвые метисы начали обыгрывать лучших орловцев. В течение Гражданской войны с 1918 по 1921 годы приз не разыгрывался. После революции прежний Приз Барса переименовали в Большой Всесоюзный четырёхлетний приз (а Приз Барса стал разыгрываться среди лучших четырёхлетних орловцев). На протяжении всей истории рысистого Дерби его дистанция составляла 1600 м, лишь в 1956 году его дистанция была 2400 м.

Сегодня условия розыгрыша таковы: приз разыгрывается в три гита (лошади стартуют в один день три раза с перерывом между гитами не менее часа). Дистанция каждого гита 1600 м. Участие в двух первых гитах обязательно, в третьем — по желанию владельца. Победителем становится лошадь, занявшая первое место в двух любых гитах или победившая хотя бы в одном из них и имеющая наименьшую сумму занятых мест в двух любых гитах. Призёры определяются по наименьшей сумме занятых мест в двух любых гитах. При равенстве суммы мест призёры определяются по наименьшей сумме резвостей, показанных в любых двух гитах. За месяц до приза проводятся отборочные заезды для лошадей, желающих попасть в число участников Дерби. По результатам этих заездов специальная комиссия отбирает претендентов на главный рысистый приз сезона. Лошади, которых не отобрали в число участников Дерби, принимают участие в розыгрыше «утешительной» награды — Приза Гильдейца, названного в честь жеребца Гильдейца, победителя Дерби и выдающегося производителя, давшего большое количество резвых рысаков, в том числе победителей Дерби.

Значимость Большого Всероссийского приза Дерби очень высока. Благодаря особым условиям розыгрыша приза появление случайного победителя практически полностью исключено. Победитель, которого называют «дербистом», и призёры Дерби, как правило, с большим успехом продолжают свою карьеру, а затем становятся достойными производителями. Рекорд приза на 2022 год принадлежит победительнице Дерби-2020 кобыле Премьера Лок : 1 мин 57,3 с.

Рекорд побед в «Дерби» среди наездников принадлежит мастеру-наезднику международного класса Михаилу Козлову, который уже девять раз побеждал в этом призе. Кроме того, он три раза улучшал рекорд Дерби. В 1989 году на жеребце Сорренто выиграл с рекордом 2.00,1. Спустя ровно 20 лет в 2009 году на жеребце Тайм Тротпикс он побил эти секунды — 1.59,7. Спустя ещё три года, в 2012-м, Михаил Козлов, выиграв своё девятое Дерби, смог привести к финишу жеребца Полтавца, на котором выступал, за ещё меньшее время: 1.59,2.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Центральный Московский ипподром

См. также 
 Чистокровная верховая
 American Horse of the Year
 Стандартбредная лошадь
 Русский рысак
 Орловский рысак
 Рысак
 Дерби
 Приз «Барса»
 Рысистые бега

Лошадиные скачки
Конный спорт в России
Конный спорт в СССР
Конный спорт в Российской империи